Rivalta ima više značenja:
 Rivalta (Asti)
 Rivalta (Kuneo)
 Rivalta (Parma)
 Rivalta (Torino)
 Rivalta (Trevizo)
 Rivalta (Verona)
 Rivalta (Vičenca)